Cosme steht für:

 Cosme, Kolonie in Paraguay

Personen:
 Andrea Cosme (* 2001), mexikanische Handballspielerin
 Gilbert Cosme (* 1975), puerto-ricanischer Wrestler
 Wilberto Cosme (* 1984), kolumbianischer Footballer

COSME steht als Abkürzung für:
 COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises), Förderprogramm der Europäischen Union

Siehe auch:
 Cosma (Begriffsklärung)
 San Cosme
 Jean Baseilhac (Frère Cosme)

Abkürzung